Beerdigungszeremonie steht für:

 eine Bestattung
 Beerdigungszeremonie (Film), einen japanischen Film aus dem Jahr 1984